BVP kan een afkorting zijn voor:
 Belgische Vereniging voor Paleontologie
 Bijzondere verbruiksbelasting personenauto´s, zie Belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM)
 Bossche Volkspartij, een lokale politieke partij in 's-Hertogenbosch